Число Ньютона встречается в нескольких областях:
 Число Ньютона — так в геометрии назвали число шаров, соприкасающихся с данным, по великому спорщику — Исааку Ньютону.
 Число Ньютона — критерий подобия в физике, происходящий из второго закона Ньютона.